Финал Кубка Либертадорес 1960 года — два матча, по результатам которых был определён победитель Кубка Либертадорес 1960, 1-го розыгрыша самого престижного клубного турнира Южной Америки, проводимого КОНМЕБОЛ. Матчи были сыграны 12 и 19 июня между уругвайским «Пеньяролем» и парагвайской «Олимпией».

По пути к финалу «Пеньяроль» переиграл боливийский «Хорхе Вильстерманн» и аргентинский «Сан-Лоренсо», тогда как «Олимпии» для выхода в финал понадобилось лишь преодолеть в полуфинале колумбийский «Мильонариос».

В первом финальном матче 12 июня на «Сентенарио» «Пеньяроль» одержал минимальную победу в матче благодаря голу эквадорца Алберто Спенсера на 79-й минуте.

В ответном матче 19 июня на стадионе «Дефенсорес дель Чако» команды разошлись миром со счётом 1:1. Первыми счёт открыли парагвайцы: на 28-й минуте отличился нападающий Иполито Рекальде. Во втором тайме, на 83-й минуте, Луис Кубилья забил ответный мяч, принеся общую победу «Пеньяролю» по итогам двух встреч со счётом 2-1. В качестве победителя «Пеньяроль» представлял КОНМЕБОЛ на Межконтинентальном кубке 1960, где в двухматчевом противостоянии был разгромлен мадридским «Реалом» с общим счётом 1:5.

Дорога к финалу

Матчи

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес (официальный сайт) 

1960
Кубок Либертадорес
Июнь 1960 года
События 12 июня
Международные спортивные соревнования в Монтевидео
Спорт в Уругвае в 1960 году
Международные соревнования по футболу в Уругвае
События 19 июня
Международные спортивные соревнования в Асунсьоне
1960-е годы в Парагвае
Международные соревнования по футболу в Парагвае